Römersee bezeichnet:

 Römersee (Bad Rappenau), See bei Bad Rappenau, Landkreis Heilbronn, Baden-Württemberg
 Römersee (Heiden), See bei Heiden, Kreis Borken, Nordrhein-Westfalen
 Römersee (Krefeld), See beim ehemaligen römischen Kastell Gelduba nahe dem Stadtteil Gellep-Stratum, Krefeld, Nordrhein-Westfalen
 Römersee (Murrhardt), Waldsee unterm Felsenmeer im zentralen Stadtteil von Murrhardt, Rems-Murr-Kreis, Baden-Württemberg 
 Römersee (Pöttsching), Badesee im Gemeindegebiet von Pöttsching, Bezirk Mattersburg, Burgenland

 Römersee (Gemeinden Pöttsching, Wiesen), Ortsteil und Badesee in Pöttsching und Wiesen, Burgenland